PEH steht für:
 Sol de Oro (ISO-4217-Code), historische peruanische Währung

Peh steht für:
 Peh, Flächenmaß und Feldmaß in Rangun

peh steht für:
 Bonan (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Bonan, eine der mongolischen Sprachen

Abkürzung